Binner ist der Familienname folgender Personen:
 Hartmut F. Binner (* 1944), deutscher Unternehmer
 Hermes Binner (1943–2020), argentinischer Politiker
 Jens Binner (geboren 1965), deutscher Historiker, Leiter der Städtischen Erinnerungskultur Hannovers
 Thomas Binner (1673–1743), Theologe und Jesuit
 Walther Binner (1891–1971), deutscher Schwimmer und Schwimmsportfunktionär

Siehe auch:
 Im Binner, Naturschutzgebiet in Nordrhein-Westfalen
 Binn (Begriffsklärung)
 Pinner